Gyimesi László (1948) zongorista
 Gyimesi László (1957) válogatott labdarúgó
 Gyimesi László (1981) ügyvéd, politikus, szegedi önkormányzati képviselő

hasonló néven
 Gyimesi László Lajos (1948–2020) költő, író